Steinway peut faire référence à :
 Steinway & Sons, célèbre fabricant de pianos fondé en 1853
 Steinway Musical Instruments, groupe financier fondé en 1996

Patronyme 
 Henry E. Steinway (1797 - 1871), fondateur de Steinway & Sons
 William Steinway (1835 -1896), fils du fondateur de Steinway & Sons
  (1825 - 1889), autre fils de Henry

Lieux 
 Steinway Mansion demeure historique de William Steinway
 Steinway Street, rue de New York dans le quartier du Queens
 Steinway Hall, salle de concert et hall d'exposition de Steinway
La tour Steinway